I. Izabella jeruzsálemi királynő (1171–1206)
I. Izabella örmény királynő (1212/3–1252)
I. Izabella kasztíliai királynő (1451–1504)
II. Izabella jeruzsálemi királynő (1212–1228)
II. Izabella spanyol királynő (1830–1904)

Nem tévesztendő össze
Izabella királyné (egyértelműsítő lap)

Kapcsolódó szócikkek 
Erzsébet királynő (egyértelműsítő lap)